La Bazouge kan syfta på:

 La Bazouge-de-Chemeré, fransk kommun i departementet Mayenne
 La Bazouge-des-Alleux, fransk kommun i departementet Mayenne
 La Bazouge-du-Désert, fransk kommun i departementet Ille-et-Vilaine

Se även 

 La Bazoge